День таможенника Российской Федерации — государственный профессиональный праздник всех работников таможни Российской Федерации. 
Этот день отмечается в России ежегодно, 25 октября.

История и празднование 
«День таможенника Российской Федерации» — сравнительно молодой профессиональный праздник, который был установлен уже после распада Советского Союза 4 августа 1995 года указом первого президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина № 811 «Об установлении Дня таможенника Российской Федерации». Ранее в СССР существовал «день советского таможенника» который отмечался 29 мая (ныне в этот день отмечают «День ветеранов таможенной службы»).

Решение российского президента Бориса Ельцина отмечать «День таможенника Российской Федерации» именно в этот день не случайно, ибо именно 25 октября в 1653 года в Русском царстве впервые появился Единый Торговый устав, родившийся из указа царя Алексея Михайловича Романова «о взимании таможенной пошлины в Москве и в городах, с показанием поскольку взято и с каких товаров».

В 2006 году, президент РФ Владимир Путин в своём поздравлении приуроченном к «Дню таможенника Российской Федерации» сказал следующее:
Поздравляю сотрудников и ветеранов с профессиональным праздником — Днём таможенника. За прошедшие 11 лет Федеральная таможенная служба России внесла достойный вклад в укрепление экономической безопасности, защиту национальных интересов страны. Сегодня она по праву является одним из действенных механизмов государственного регулирования внешней торговли, пополнения бюджетных доходов.
Эта небольшая цитата наглядно характеризует значимую роль таможни в современных российских реалиях.

Примечания

См. также 
 Международный день таможенника
 Федеральная таможенная служба

Ссылки 
 «День ветеранов таможенной службы» (ранее «День Советского таможенника»).
 Празднование Дня таможенника в России
 Указ Президента РФ от 4 августа 1995 г. N 811 «Об установлении Дня таможенника Российской Федерации»

Таможня
Праздники 25 октября
Таможня
Россия
Таможенные органы России